Sayuri steht für:
 Sayuri (Vorname), weiblicher Vorname, zu den Namensträgerinnen siehe dort
 Sayuri, die Stripperin, japanischer Sexploitationfilm
 Sayuri Kurata, Nebencharakter im Computerspiel Kanon, siehe Figuren aus Kanon#Sayuri Kurata